Сертякино:

 Сертякино — посёлок в городском округе Подольск Московской области
 Сертякино — деревня в городском округе Подольск Московской области